Termin GA ima više značenja.

 Džordžija, američka država
 Glutaril-7-aminocefalosporansko-kiselinska acilaza, enzim
 Genetski algoritam, algoritam